Polskie plany operacyjne i mobilizacyjne oznaczone kryptonimem "W":

 Plan mobilizacyjny "W" ("Wschód") obowiązujący w latach 1922-1923 
 Plan mobilizacyjny "W" obowiązujący w latach 1938-1939
 Plan operacyjny "Wschód"